Tallinn Trophy 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 26 ноября по 2 декабря 2018 года в Эстонии городе Таллине. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является девятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ISU

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Ноябрь 2018 года
Спорт в Эстонии в 2018 году
К